Здвижень — село на етнічних українських територіях, знаходиться в ґміні Вільшаниці Ліського повіту Підкарпатського воєводства.
 Здвижень — місто в Київській Русі, що розташовувалося на річці Здвиж. Місце точного знаходження достеменно невідоме. Деякі історики та археологи вважають його знаходження на місці сучасного Макарова, інші в передмісті сучасного Брусилова або на місці села Здвижка чи біля села Здвижівка.

Примітки